Светлана Кузнецова — победительница турнира.

Чемпионка прошлого года — Жюстин Энен-Арденн защищала свой титул, однако в четвёртом раунде проиграла россиянке Надежде Петровой.

Посев 

  Жюстин Энен-Арденн (Четвёртый раунд)
  Амели Моресмо (Четвертьфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал)
  Анастасия Мыскина (Второй раунд)
  Линдсей Дэвенпорт (Полуфинал)
  Елена Дементьева (Финал)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Дженнифер Каприати (Полуфинал)
  Светлана Кузнецова (Титул)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Винус Уильямс (Четвёртый раунд)
  Ай Сугияма (Четвёртый раунд)
  Паола Суарес (Третий раунд)
  Надежда Петрова (Четвертьфинал)
  Патти Шнидер (Четвёртый раунд)
  Франческа Скьявоне (Четвёртый раунд)
  Алисия Молик (Второй раунд)
  Каролина Шпрем (Первый раунд)
  Сильвия Фарина-Элия (Третий раунд)
  Чанда Рубин (Третий раунд)
  Эми Фразьер (Третий раунд)
  Магдалена Малеева (Второй раунд)
  Фабиола Сулуага (Третий раунд)
  Анна Смашнова-Пистолези (Первый раунд)
  Елена Лиховцева (Первый раунд)
  Елена Бовина (Третий раунд)
  Мари Пьерс (Четвёртый раунд)
  Натали Деши (Третий раунд)
  Элени Данилиду (Четвёртый раунд)
  Татьяна Головин (Третий раунд)
  Мария Венто-Кабчи (Третий раунд)
  Меган Шонесси (Первый раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые